

Гарден-Сіті — місто, штат Алабама
 Гарден-Сіті — місто, штат Колорадо
 Гарден-Сіті — місто, штат Джорджія
 Гарден-Сіті — місто, штат Айдахо
 Гарден-Сіті — місто, штат Канзас
 Гарден-Сіті — місто, штат Мічиган
 Гарден-Сіті — місто, штат Міссурі
 Гарден-Сіті — місто, штат Південна Дакота
 Гарден-Сіті — місто, штат Юта
 Гарден-Сіті — селище, штат Нью-Йорк
 Гарден-Сіті — переписна місцевість, штат Айова
 Гарден-Сіті — переписна місцевість, штат Міннесота
 Гарден-Сіті — переписна місцевість, штат Південна Кароліна
 Гарден-Сіті — переписна місцевість, штат Техас